Louis Ruchet (1805-1894), homme politique suisse ;
 Marc-Emile Ruchet (1853-1912), homme politique suisse, président de la confédération en 1905 et 1911 ;
 Sébastien Ruchet (1976-), chef d'entreprise français.